Harangláb, kisebb, ácsolt építmény, melyben harang függ
Harangláb, település Erdélyben
Kisharangláb, település Kárpátalján
Harangláb (növénynemzetség) (Aquilegia)